— серия ранобэ Ёсиюки Томино, публиковавшаяся с 1983 по 1986 год, а также одноименные шестисерийный ONA-сериал, впервые транслировавшийся онлайн на Bandai Channel с 12 декабря 2005 года по 18 августа 2006 года, и манга Кодзо Омори, издававшаяся в Gundam Ace с 26 октября 2006 года.

Ранобэ 
Книги являются альтернативной историей в мире Aura Battler Dunbine, созданного на их основе, хотя при экранизации в сюжет были внесены существенные изменения. Например, в книгах не было мехов. Они были внесены в аниме для возможности выпуска игрушек спонсорами.

ONA 
В 2006 году вышел ONA-сериал, то есть аниме-сериал, изначально создававшийся для трансляции по сети. Несмотря на то, что он получил то же название, что и оригинальные книги, его сюжет не был основан ни на одной из них. Вместо этого в аниме были представлены совершенно новые персонажи в том же мире.

Дизайн персонажей выполнен Масаси Кудо.

Сюжет 
События разворачиваются в современной Японии и параллельном мире Бустон Велл. Главный герой  — сын капитана американского флота и японской женщины. Однажды его приятели  и  запускают ракету из базуки по лагерю американской армии, так что ему приходится бежать и скрываться от армии и полиции. В этот момент перед ним вспыхивает свет и появляется летающий корабль. Оказавшись на его борту, герой встречает , представившуюся как принцесса другого мира.

Люкс — дочь , бывшего пилотом-камикадзе во времена Второй мировой войны, а ныне короля и правителя дома Ходзё в Бустон Велле, параллельном мире. Так Асап оказывается втянут в разборки между Японией, США, и различными армиями другого мира, стремящимися уничтожить друг друга.

В сериале кульминация наступает в последних сериях, когда действие переносится в Японию XXI века. Королю Сакомидзу она совершенно не нравится и он берется уничтожить ее, а Асап пытается его остановить. Все усложняется интригами и отношениями между армиями. Не раз и не два разнообразные участники конфликта подставят друг друга.

Список серий

Музыка 
Композитором сериала стал Ясуо Хигути, который был новичком в работе с аниме, так что режиссёру пришлось убеждать его, что все получится.

Завершающей композицией в сериале стала MY FATE, исполненная Анной Цутия, слова: ANNA, композитор: Аюми Миядзаки.

Отзывы и критика 
Джеффри Харрис в обзоре третьего диска аниме для IGN, куда вошли последние две серии ONA, отмечает, что в них оказалось вмещено столько сюжета, поворотов и персонажей, принимающих во всем этом участие, что зрителю становится сложно уследить за происходящим, а концовка вообще оказывается резкой и разочаровывающей. В то же время он отмечает превосходную графику — сочетание рисованной анимации, 3D и компьютерных спецэффектов, сравнивая визуальный ряд по зрелищности с фильмами Майкла Бэя. Общая же оценка в обзоре указывается как 3 из 10.

Примечания

Литература 
 Fujitsu, Ryota et al. «The Wings of Rean». (May 2007) Newtype USA. pp. 52–53.

Ссылки 
 The Wings of Rean официальный сайт
 
 The Wings of Rean в рамках подкаста Anime World Order

Sunrise
Bandai Visual